Die 67. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  67. Division (Japanisches Kaiserreich)
  67. Schützendivision (Sowjetunion), 1938 in Kalinin (Twer) aufgestellt
  67. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  67th (2nd Home Counties) Division (Vereinigtes Königreich) 
  67. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Liste militärischer Divisionen nach Nummern